Алфавітний список португальських художників.

А 
 Ана Атерлі (1929-2015)
  (1470-1540)

Б

В

Г

Ґ

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Ї

Й

К

Л

М 
 Енріке Матос (народився 1961)

Н

О

П

Р

С 
  (1768-1837)

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я

Примітки 

Списки осіб
Списки:Португалія
 
П